Franciaország
Rouvres, település Calvados megyében
Rouvres, település Eure-et-Loir megyében
Rouvres, település Seine-et-Marne megyében